Sergei Tereschtschenko ist der Name folgender Personen:

* Sergei Tereschtschenko (Politiker) (1951–2023), kasachischer Politiker
 Sergei Nikolajewitsch Tereschtschenko (* 1991), russischer Eishockeyspieler